Іванов Ілля (?—1921) — військовий діяч часів УНР, повстанський отаман.